Saros 156 is een reeks zonsverduisteringen in de periode 1 juli 2011 t/m 14 juli 3237. Deze serie duurt 1226 jaar en 13 dagen, bevat 69 verduisteringen en valt samen met de Inexserienummers 21 t/m 89.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus